Beentje se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henk Beentje
 Henk Jaap Beentje